( 1937) — російський радянський економіст українського походження (родом з Кубані).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок